Einsatzlinie steht für im Öffentlichen Nahverkehr für eine:
 
 Verstärkerlinie
 mit E-Wagen betriebe Linie